

Спортивні команди 
 Шеффілд Венсдей — футбольна команда.
 Шеффілд Юнайтед — футбольна команда.
 Шеффілд Стілерс — хокейна команда.

Персони 
 Чарлз Шеффілд — науковець та НФ-письменник

Топонім 

 Шеффілд — місто в Англії
 Шеффілд — місто в Новій Зеландії

Шеффілд — місто, штат Алабама
 Шеффілд — місто, штат Айова
 Шеффілд — місто, штат Массачусетс
 Шеффілд — місто, штат Вермонт
 Шеффілд — селище, штат Іллінойс
 Шеффілд — селище, штат Огайо
 Шеффілд Тауншип — селище в окрузі Воррен, штат Пенсільванія
 Шеффілд — переписна місцевість, штат Пенсильванія